59-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 26 апреля по 4 мая 1980 года в спортивном комплексе «Пинки» в Белграде (Югославия). В турнире приняли участие 156 спортсменов из 26 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1980
1980 год в тяжёлой атлетике
Международные спортивные соревнования в Белграде
Чемпионаты Европы в Югославии
Апрель 1980 года
Май 1980 года
Спорт в Югославии в 1980 году
Чемпионаты Европы в 1980 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Югославии